Такмичење у брзом ходању на 50 км у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу одржана је 29. августа.

Титулу светског првака из Москве 2013. бранио је Роберт Хефернан из Ирске.

Земље учеснице 
Учествовала су 54 такмичара из 30 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
28. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у брзом ходању на 50 км у мшукој конкуренцији пре првенства (28. августа 2015), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2015.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Финале

Пролазна времена 

Легенда:и. в. = исто време

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Ходање на 50 км на Светском првенству у атлетици на отвореном